Fellowship steht für:
 Mitgliedschaft in einer Körperschaft des Hochschulbetriebes, siehe Fellow
 internationale Bezeichnung für ein Stipendium
 Fellowship (Weiterbildung), Phase der ärztlichen Weiterbildung 

Orte:
 Fellowship (New Jersey), Ort in New Jersey, Vereinigte Staaten

Sonstiges:
 Fellowship (2005), US-amerikanischer Film von Luke Eberl (2005)
 Fellowship (Album), Musikalbum von Lizz Wright (2010)
 Fellowship (Rennpferd), Rennpferd aus Hong Kong
 Fellowship (Rose), Rosensorte
 Fellowship, Verkehrsflugzeug, siehe Fokker F28